Hagg Gill ist der Name folgender Flüsse im Lake District, Cumbria, England:

 Hagg Gill (Trout Beck), Nebenfluss des Trout Beck
 Hagg Gill (River Leven), Abfluss des Boretree Tarn, Nebenfluss des River Leven